Târnova (Arad) ;
 Târnova (Caraș-Severin) ;